Bergius ist der Familienname folgender Personen: 

 Bengt Bergius (1723–1784), schwedischer Historiker
 Burkhard Bergius (1937–2010), deutscher Architekt und Stadtplaner
 C. C. Bergius (1910–1996), deutscher Schriftsteller
 Carl Julius Bergius (1804–1871), volkswirtschaftlicher Schriftsteller
 Carl Ludwig August Bergius (1784–1829), Regierungsrat in Königsberg
 Conrad Bergius (1592–1642), deutscher reformierter Theologe
 Friedrich Bergius (1884–1949), deutscher Chemiker und Nobelpreisträger
 Georg Conrad Bergius (1623–1691) deutscher reformierter Theologe
 Hanne Bergius (* 1947), deutsche Kunsthistorikerin
 Jere Bergius (* 1987), finnischer Stabhochspringer
 Johann Bergius (1587–1658), deutscher reformierter Theologe
 Johann Heinrich Ludwig Bergius (1718–1781), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 Konrad Bergius (1544–1592), Professor der Rhetorik in Wittenberg und Rektor des Pädagogiums in Stettin
 Matthias Bergius (1544–1592), deutscher Theologe und Moralphilosoph
 Max Bergius (1862–1900), deutscher Verwaltungsjurist
 Peter Jonas Bergius (1730–1790), Botaniker in Stockholm
 Rudolf Bergius (1914–2004), deutscher Psychologe
 Rudolf von Bergius (1824–1905), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Bergius-Pier-Verfahren (Bergius-Verfahren)